KYD steht als Abkürzung für:
 Kaiman-Dollar
 IATA-Code für den Flughafen Lan Yu

Kyd ist der Familienname folgender Personen:
 Gerald Kyd (* 1973), schottischer Schauspieler
 Jesper Kyd (* 1972), dänischer Komponist im Videospiele-Bereich
 Robert Kyd (1746–1793), britischer Botaniker
 Thomas Kyd (1558–1594), elisabethanischer Dramatiker

KYD